Гюнтер Фридрих Вильгельм Ринеккер (; 13 мая 1904 года, Бремен-13 июня 1989 года, Берлин) — немецкий химик. Он стал известен своими научными работами о гетерогенных катализаторах и способах их действия. Ректор Ростокского университета (1946—1948). Генеральный секретарь Германской академии наук в Берлине.

Биография 
Родился 13 мая 1904 года в Бремене в семье учителя. В 1922—1926 годы изучал химию в Мюнхенском университете, получил докторскую степень. В 1926—1936 годы работал ассистентом в Институте физической химии и в Химическом институте Университета Фрайбурга-им-Брайсгау. В 1936 году он завершил хабилитацию.

У Ринеккера было трое детей: Анна Ринеккер (1951 г.р.)- врач. Гердом Ринеккер- информатик и Юргеном Риенекер (1936 г.р.)- физик.

Карьера учёного 

Ринеккер начал карьеру преподавателя во Фрайбургском университете, затем был назначен адъюнкт-профессором неорганической химии и технологии в Гёттингенском университете. В 1942—1954 годы он был профессором неорганической химии и возглавлял Химический институт Ростокского университета. В 1945 году стал деканом философского факультета. После возобновления работы Ростокского университета в феврале 1946 года он был его ректором (1946—1948). Оказал существенное влияние на процесс восстановления в Германии («нулевые годы») после падения национал-социализма.

В 1952 году вместе с Вольфгангом Лангебеком основал в научный Институт катализа в Ростоке. в 1952—1959 годы он был директором этого института. В 1954 году Ринеккер, получивший международную известность благодаря своим работам по гетерогенному катализу, был приглашён на должность профессора неорганической химии в Университет Гумбольдта в Берлине. Ринеккер возглавил Первый химический институт, а затем Институт исследований неорганического катализа.

В 1953 году он стал полноправным членом Немецкой академии наук в Берлине, а в 1957—1963 годы он был генеральным секретарём этого учреждения. С 1966 года — иностранный член АН СССР.

В 1969 году Гюнтер Риенекер вышел на пенсию.

В 1946—1989 годы он был главным редактором журнала неорганической и общей химии.

Политическая деятельность 
В 1945 году Ринекер присоединился к СДПГ. После объединения КПГ и СДПГ в Восточной Германии стал членом СЕПГ (1946). В 1946 году он был избран депутатом городского совета Ростока и депутатом государственного парламента Мекленбург-Передняя Померания (С 1990 года от этого округа в Бундестаг избирается А. Меркель).

В 1949/1950 он был членом Временной Народной палаты в ГДР. В 1953—1959 годы он был председателем центрального правления научного союза, а с 1955 по 1959 год - членом федерального совета Объединения свободных немецких профсоюзов (FDGB).

В 1958—1963 годы он был членом ЦК СЕПГ. 1971/1972 годы — президентом Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Награды в ГДР 
•	1955 г. Национальная премия ГДР III класса в области науки и техники

•	1959 г. Избран членом Научной академии Леопольдина в Галле (Заале).

•	1961 Почетный сенатор от университета Ростока

•	Золотой орден «За заслуги перед Отечеством» 1965 г. и знаком почета 1984 г. за эту медаль

•	1967 г. Медаль Винкера химического общества ГДР

•	1969 г. Почетный доктор Ростокского университета.

•	1974 г. Орден Карла Маркса

•	1974 г. Почетный доктор в техническом колледже «Карл Шорлеммер» Лейна-Мерзебурга

•	1984 г. Почетный доктор в Университете Гумбольдта в Берлине .

Труды 
 Über Katalyse und Katalysatoren. Bremer Beiträge zur Naturwissenschaft, Bd. 7, H. 2; Schriften der Wittheit zu Bremen, Reihe G. Geist Verlag, Bremen 1943.

 Hermann Staudinger, Günther Rienäcker: Tabellen für allgemeine und anorganische Chemie. Braun Verlag, Karlsruhe, 3. Auflage 1944, 4. Auflage 1946, 5. Auflage 1947.

 Die demokratische Sendung der Universität. Rede bei der Wiedereröffnung der Universität Rostock am 25. Februar 1946. Kleine Schriftenreihe des Kulturbundes Mecklenburg-Vorpommern, H. 1. Verlag demokratische Erneuerung, Schwerin 1946.

 Beiträge zur Kenntnis der Wirkungsweise von Katalysatoren und Mischkatalysatoren. Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Chemie, Geologie und Biologie, Jg. 1955, Nr. 3. Akademie-Verlag, Berlin 1956.

 Über Trägerkatalysatoren. Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Chemie, Geologie und Biologie, Jg. 1964, Nr. 3. Akademie-Verlag, Berlin 1964.

Ссылки 
  Ростокский университет. Rienäcker, Günther. Портреты

Примечания 

Химики Германии
Профсоюзные деятели Германии
Члены Социал-демократической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Награждённые медалью Клеменса Винклера (ГДР)